Reinthal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter N. Reinthal
 W.J. Reinthal